Pinball Dreams — відеогра-симулятор пінболу, розроблена компанією Digital Illusions і спочатку випущена для консолі Amiga в 1992 році. Ця гра породила кілька сиквелів, зокрема Pinball Fantasies та Pinball Illusions. Порт MS-DOS був опублікований Rebellion Developments разом із його продовженням і Pinball Mania 22 лютого 2011 року на GOG.com із підтримкою Microsoft Windows. Він отримав збірку OS X 23 квітня 2013 року;  і збірку Linux 19 серпня 2014 р.

Геймплей 
Кожен з чотирьох столів гри мав свою тему, як і більшість реальних автоматів для гри в пінбол та "Панчінко". Версія Pinball Dreams, що постачалася разом з Amiga 1200, мала помилку, яка робила більшість розширених функцій Beat Box нефункціональними.

 «Запалювання», присвячене запуску ракети, планет і дослідження космосу. Порт Pinball 2000 від Expert Software перейменував цей стіл на "Rocket".
 «Сталеве колесо», присвячене паровозам і Старому Заходу .
 "Beat Box", присвячений музичній індустрії, хіт-парадам, групам і турам.
 «Кошмар», присвячений темі цвинтаря, привидів, демонів, кошмарів і взагалі злих речей. На відміну від інших столів у грі, назва столу в меню не відображала назву, що відображається на самому столі — «Кладовище». Деякі порти гри (зокрема, порт GameTek на Game Boy ) також називають цю таблицю в меню «Кладовищем».

Розвиток 
М'яч рухається відповідно до достатньо реалістичної фізики, і гра була обмежена використанням елементів столу, які також можна було б створити в реальності. Звук і музика були реалізовані за допомогою файлів Module, за допомогою цієї технології кілька музичних треків можна було розмістити на обмеженому просторі дискет. 

Порти:

 Atari Falcon
 Commodore 64 : попередній перегляд було випущено на демонстраційній вечірці Breakpoint у квітні 2006 року. 
 Game Boy
 Гра Gear
 Game Boy Advance : під назвою Pinball Challenge Deluxe, зі столами, доданими з Pinball Fantasies .
 GP32 : випущено в жовтні 2002 року.
 Super Nintendo Entertainment System : переважно точне перетворення, включаючи всі чотири столи та майже ідеальний звук. Проте червону «кров» під верхнім бампером у таблиці «Кошмар» замінено на синю, а хрестики видалено.
 ПК : перетворення для систем на основі DOS від Spidersoft.
 iPhone / iPod Touch : випущено в січні 2009 року компанією Cowboy Rodeo як Pinball Dreaming: Pinball Dreams .
 PlayStation Network : випущено в листопаді 2009 року компанією Cowboy Rodeo.
 iPhone / iPod Touch / iPad : випущено в липні 2011 року компанією Cowboy Rodeo як Pinball Dreams HD .
 OS X : випущено в серпні 2011 року Cowboy Rodeo як Pinball Dreams HD .
 Amstrad CPC : випущено BG GAMES у жовтні 2019 року.

Рецепція 
Pinball Dreams мала комерційний успіх і була продана тережам понад 650 000 примірників у рік свого дебюту. 

Pinball Dreams отримав позитивні відгуки в пресі.    

Журнал Electronic Gaming Monthly оцінив версію для Game Gear на 5,8 балів з 10, прокоментувавши, що "Пінбол ніколи не працював добре на портативних системах, і Pinball Dreams не є винятком. Дошки величезні, але гра трохи повільна".

У 1993 році Computer Gaming World розкритикував ПК-версію Pinball Dreams, як «найгіршу фізичну модель» з чотирьох розглянутих ігор, їм не сподобався «ривок» прокручування. 

У червні 1994 року журнал сказав, що Pinball 2000 «це середня гра за ціною, кращою за середню». 

У 1996 році журнал назвав Pinball Dreams 119-ю найкращою грою всіх часів, зазначивши: «Плавне прокручування та чудова фізика м’яча зробили цю гру Amiga вибором чарівника».  У 2011 році Wirtualna Polska визнала її четвертою найкращою грою Amiga.

Продовження та побічні версії

Pinball Dreams 2 
Альтернативне продовження для ПК, Pinball Dreams 2, було випущено в 1995 році компанією 21st Century Entertainment (як і Pinball Dreams), але розробляла його компанія Spidersoft.

Він включає чотири таблиці:

 «Нептун», присвячений підводним дослідженням.
 «Сафарі», тематика африканського сафарі .
 «Помста воїнів-роботів», присвячена битві з роботами.
 «Поворот зриву», присвячений фігурам вищого пілотажу .

Композитор Ендрю Барнабас не мав доступу до гри під час написання музики до неї, натомість йому було надано лише список назв пісень та копію оригінальної гри Pinball Dreams. Він скаржився, що "я навіть не міг бачити, як виглядає гра. Це було схоже на написання музики в темряві".

Pinball Mania 
Pinball Mania - гра для DOS 1995 року, заснована на Pinball Dreams. Хоча "Digital Illusions не брала участі у створенні четвертої гри в серії пінболу 21st Century", її розробкою займалася компанія Spidersoft. У грі було представлено 4 столи: Kick Off, Jail Break, Tarantula та Jackpot. PC Games (Німеччина) оцінила гру в 69 балів зі 100, а High Score - в 3 бали з 5. GameTek UK Ltd опублікувала порт Game Boy. Consoles Plus поставила йому 80 зі 100, а Total! (Німеччина) поставив 3 з 6.

Absolute Pinball 
Absolute Pinball — це гра для DOS 1996 року, заснована на грі Pinball Dreams. Вона була розроблений Unique Development Studios AB і опублікований 21st Century Entertainment Ltd. 1 вересня 1996 року. Joystick (Франція) дав йому 80 зі 100, Coming Soon Magazine дав йому 76 зі 100, PC Games (Німеччина) дав йому 75 зі 100, PC Player (Данія) дав йому 70 зі 100, PC Player (Німеччина) дав йому 3 зірки, High Score дав йому 3 з 5, PC Joker дав йому 55 зі 100, а Power Play дав йому 54 зі 100.

Pinball Builder 
Pinball Builder: A Construction Kit для Windows — це гра для Windows 3.x 1996 року, розроблена Spidersoft і видана 21st Century Entertainment. Заснована на серії Pinball Dreams/Fantasies, гра є «конструктором пінболу для Windows». Mobygames пояснює: «Цей пакет був включений до колекції Encore «Pinball Madness 2» у 1999 році». PC Player (Данія) дав йому 70 зі 100, Gamezilla — 58 зі 100, PC Games (Німеччина) — 53 зі 100, PC Player (Німеччина) — 2 зірки, Power Play — 34 зі 100, а High Score дав йому 1 із 5

Total Pinball 3D 
Total Pinball 3D — гра для DOS, випущена в 1996 році компанією 21st Century Entertainment і розроблена Spidersoft.

Рецензент Next Generation розкритикував, що перегляд столу в 2D-режимі занадто малий через те, що він обмежений однією стороною екрана, і зробив висновок: «Існує велика різноманітність стилю гри, складності та теми, а також графіка чітка, але порівняно з високим рівнем деталізації та оригінальністю останніх ігор, таблиці тут виглядають м’яко. ... тепер на думку спадають набагато кращі ігри, такі як Hyper 3-D Pinball і Pro Pinball: The Web ». Він отримав дві зірки з п'яти.  Журнал Coming Soon Magazine дав йому 81 зі 100, PC Games (Німеччина) — 68 зі 100, GameSpot — 5,8 із 10, Power Play — 42 зі 100, а PC Player (Німеччина) — 1 зірку.

Список літератури

Зовнішні посилання 

 Pinball Dreams at MobyGames
 

Відеоігри, розроблені у Швеції
Ігри для SNES
Ігри для PlayStation Network
Ігри для OS X
Ігри для iOS
Відеоігри для Sega Game Gear
Ігри для Game Boy Advance
Ігри для DOS
Ігри Digital Illusions CE
Ігри для Amiga
Відеоігри 1992
Відеоігри Pinball
Ігри, комерційно випущені з DOSBox
Сторінки з неперевіреними перекладами